Cisternino – comune italiano della Puglia
Cisternino di città – edificio di Livorno 
Cisternino di Pian di Rota – edificio di Livorno